Николай Николаевич Томашевич ( — ) — советский офицер, танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (26.08.1944).

В годы Великой Отечественной войны Николай Томашевич — командир танка, 1-го танкового батальона, 7-й отдельной гвардейской Новгородской танковой бригады.

Биография 
Родился 13 мая 1921 года в деревне Новые Волосовичи ныне Лепельского района Витебской области в семье крестьянина. Белорус. Окончил 7 классов школы и 2 курса речного техникума в городе Мозырь Гомельской области. Работал механиком на гидроузле.

В РККА с 1940 года. Служил в 46-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса в Прибалтийском военном округе.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был командиром башни танков Т-26 и Т-34, командиром танка, взвода, роты. Воевал на Северо-Западном фронте, в 7-й отдельной армии, на Волховском, Ленинградском и Карельском фронтах. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. Член КПСС с 1944 года. В боях дважды ранен.

Участвовал:
 в оборонительных боях в районе городов Даугавпилс, Резекне, Опочка, реки Ловать, в боях на реке Свирь, в освобождении города Тихвин — в 1941 году;
 в Любанской операции, в боях в районе Спасской Полисти и Мясного Бора — в 1942;
 в прорыве блокады Ленинграда в районе станции Синявино — в 1943;
 в Новгородско-Лужской операции, в том числе в освобождении города Новгород, в Свирско-Петрозаводской операции, в боях на Кестеньгском направлении в Карелии, в Петсамо-Киркенесской операции в Норвегии — в 1944.

Командир танка 7-й отдельной гвардейской танковой бригады гвардии младший лейтенант Томашевич в бою 22 января 1944 года за деревню Кшентицы (Ленинградская область) первым прорвался на огневые позиции противника, уничтожив противотанковые орудия и пулемётные точки, мешавшие продвижению войск. Оказавшись в окружении, умело организовал круговую оборону и вёл бой до подхода подразделений батальона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии младшему лейтенанту Томашевичу Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3789).

В 1945 году окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. Служил командиром танкового батальона в Ленинградском военном округе.

С 1956 года капитан Н. Н. Томашевич — в запасе. Жил в городе Ленинграде. Работал транспортным диспетчером в автоколонне.

Умер 23 сентября 1983 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Ново-Волковском кладбище (участок 10).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 3789) за проявленное мужество и героизм в боях за деревню Кшентицы в январе 1944 года в ходе Любанской операции (26 августа 1944);
 орден Ленина (26 августа 1944);
 орден Отечественной войны 1-й степени (26 июля 1944);
 орден Отечественной войны 2-й степени (23 октября 1944);
 медали.

Память

Примечания

Литература 
 
 Буров А. В. Твои герои, Ленинград. , Лениздат. 1970.

Ссылки 

Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные на Ново-Волковском кладбище